Југословенски се може одностити на:
 Југословени
 Југославија